

Persone 
 Giovan Pietro Carminati Bergamini (1438 circa–1488) – conte di San Giovanni in Croce, sposo di Bona, figlia di Ludovico il Moro
 Alberto Bergamini (1871-1962) – giornalista e politico italiano
 Carlo Bergamini (1888-1943) – ammiraglio italiano
 Deborah Bergamini (1967) – politica, manager e giornalista italiana
 Donato Bergamini (1962-1989) – calciatore italiano
 Emilio Bergamini (1907-1971) – calciatore italiano
 Franco Bergamini (1933-2009) – clarinettista italiano
 Giancarlo Bergamini (1926-2020) – schermidore italiano
 Giuseppe Bergamini (1935) –  calciatore italiano, di ruolo difensore
 Lamberto Bergamini (1885-1957) – tenore italiano
 Luca Bergamini (1961) – giocatore di calcio a 5 italiano
 Marco Bergamini (...) – hockeista su prato e dirigente sportivo italiano
 Oliviero Bergamini (1962) – giornalista e scrittore italiano

Imbarcazioni 
 Classe Carlo Bergamini – classe della Marina Militare Italiana
 Carlo Bergamini (F 590) – fregata della Marina Militare Italiana
 Classe Bergamini (FREMM) – nuova generazione di fregate frutto di un progetto congiunto tra Italia e Francia

Pagine correlate 
 Carlo Bergamini (disambigua)
 Bergamino (disambigua)
 Bergamin